Omloop Het Nieuwsblad for kvinder 2023 var den 18. udgave af det belgiske cykelløb Omloop Het Nieuwsblad for kvinder. Det 132,2 km lange linjeløb blev kørt den 25. februar 2023 med start i Gent og mål i Ninove i Østflandern. Løbet var for første gang en del af UCI Women's World Tour. Det blev vundet af belgiske Lotte Kopecky fra .

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Se også 
 Omloop Het Nieuwsblad 2023

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2023
UCI Women's World Tour 2023